PANJ ČEBELNI
V Sloveniji imamo zelo malo ohranjenih zelo starih lesenih čebelnih panjev. Kateri je najstarejši? 

Zelo moteče pri naših panjih je dejstvo, da se vnaša v literaturo zgodovinsko ime kranjič, ki ne označuje naših najstarejših čebelnih panjev, ampak samo komercialni čebelni panj, ki ga je začel prvi uporabljati prišli tujec, Nemec Rothschütz.
Anton Janša je ob prihodu na Dunaj prišel v stik  s tedanjimi najnovejšimi in starimi čebelarskimi knjigami in je nato zasnoval svoj panj na podlagi gorenjskih kmečkih panjev tistega časa. Janšev panj ni bil in nikoli ne bo kranjič, kar je neovrgljivo dejstvo. Lahko pa rečemo, da je kranjič posnetek Janševega panja, kar ni ista stvar.
 Janšev panj 1775 je prvi standardni panj na svetu. Narisal je projekt izdelave tega panja po tedanjem najmodernejsem nacinu risanja-konstruiranja v perspektivi.
Pozna se mu, da je imel pred tem obetavne slikarske izkušnje. Na tej podlagi je zlahka zasnoval moderni panj, ki je temeljil na kmečki tradiciji. V zasnovi ni pretiraval v novosti, dal je pa svojemu panju trajno mero v velikosti,tj. v širino, višino in dolžino in zmožnost prilagajanja vsakršni situaciji v okolju oziroma čebelni paši in vremenskim razmeram. Anton Janša je svoj panj standardiziral kot univerzalni panj. 
Na tej podlagi so mnogi znani in anonimni čebelarji snovali in še snujejo svoje variante panjev vse do
današnjih dni. Nobeden se ni povzpel dalj kot so bile njegove zasnove. Iz njegovega panja so črpali funkcionalnost za nakladne panje in listovne panje. Skratka lahko rečemo, da je Janšev panj osnova za LR in AŽ panj, tudi v modernem smislu. Ima pa seveda vse lastnosti klasičnega čebelarjenja.
Trditev, da je samo AŽ ( Alberti-Žnideršič) panj naslednik Janševega panja, je napačna; kakor tudi napak, da je LR(nakladni) panj edini pravi naslednik Janševega panja. Vsi izhajajo iz Janeševega panja.

Viri
 H.M. Fraser, Anton Janša o rojenju čebel, Ljubljana 2008.